Кирт (; «руны») — один из видов письменности в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.

Кирт был создан синдар Белерианда. В отличие от тенгвара (задуманного для нанесения кистью или пером), знаки кирта предполагались для нанесения на поверхность путём нацарапывания или надрезания, вследствие чего имеют угловатую форму и внешне схожи с рунами футарка, но лишь некоторые гласные имеют то же звуковое значение. Система обозначения в кирте более упорядочена, чем в европейских рунах; к примеру, звонкость согласного обозначается дополнительным штрихом).

Поскольку кирт является алфавитным письмом, одна руна обыкновенно соответствует в нём одной фонеме. Слова, как правило, разделяются не пробелом, а точкой.

Согласно произведениям Толкина о Средиземье, Кирт (Кертас Даэрон) был изобретён эльфом Даэроном, менестрелем Тингола, короля Дориата. Позже он был расширен до так называемого алфавита Ангертас Даэрон. Несмотря на то, что впоследствии он был в основном вытеснен тенгваром, некогда изобретённым Румилом, а затем улучшенным и принесённым в Средиземье Феанором, гномы приспособили кирт для своего языка кхуздул (этот вариант получил название Ангертас Мориа, или Ангертас Эребор). Кроме того, более простая ранняя форма кирта была заимствована различными народами людей и даже орками.

Примеры использования 
 Руной  (g) обозначал свои вещи Гендальф.
 Надпись на могиле Балина в Мории.
 Оформление титульного листа «Властелина колец».
 Гравировка лезвия Андурила (в кинотрилогии Питера Джексона).
 Надпись на рунном камне гнома Кили.

Знаки Кирта

Примечания 

Письменность Средиземья
Алфавиты
Письменности, изобретённые в XX веке